Ashiya kan verwijzen naar twee plaatsen in Japan:
Ashiya (Hyogo), een stad in de Japanse prefectuur Hyogo. 
Ashiya (Fukuoka), een gemeente in Japanse prefectuur Fukuoka.